UH-72 Lakota — лёгкий многоцелевой вертолёт европейского аэрокосмического концерна EADS.
UH-72A создан на основе многоцелевого вертолёта EC145 концерна Eurocopter (разработка компании «Messerschmitt-Bölkow-Blohm» (MBB)). 
Первый полёт совершил в 2006 году.

UH-72A предназначены для разведки, целеуказания и поисково-спасательных операций. Они также могут использоваться в качестве санитарных, лёгких транспортных и связных вертолетов. Экипаж состоит из двух человек, в пассажирском отсеке могут разместиться восемь солдат

В конце 2006 года Армия США получила первый вертолёт  UH-72A (в качестве санитарных, они поступят на вооружение Национальной гвардии США, где заменят универсальные вертолёты UH-60 Black Hawk). Всего ВС США планируют приобрести 332 подобные машины.

Производство, на первом этапе, будет осуществляться в Германии, с последующим переносом в США.

Тактико-технические характеристики 

Приведённые характеристики соответствуют модификации UH-72A.

См. также 
Родственные разработки
 MBB BK 117
 Eurocopter EC135
 Eurocopter EC145

Аналоги
 Bell ARH-70
 Bell UH-1 Iroquois
 Bell OH-58 Kiowa

Примечания 

Военно-транспортные вертолёты
Вертолёты Eurocopter
Международные вертолётостроительные проекты